Лобатон () — имя собственное; распространено в виде фамилий. 
 Лобатон, Гильермо (1927—1966) — перуанский революционер, лидер Левого революционного движения. 
 Лобатон, Карлос (род. 1980) — перуанский футболист, полузащитник клуба «Спортинг Кристал» и сборной Перу.